Известно несколько лекарств, имеющих в названии слово «Баралгин»:

 Баралгин — лекарственное средство, выпускавшееся фирмой Sanofi-Aventis. Состояло из трёх действующих веществ: метамизола натрия, питофенона и фенпивериния бромида. В России этот препарат как лекарственное средство не зарегистрирован, однако выпускается много других лекарственных средств с тем же составом действующих веществ — Брал, Спазмалгон, Спазган и др.
 Баралгин М — лекарственное средство, выпускающееся фирмой Aventis Pharma (Индия). Состоит из одного действующего вещества — метамизола натрия.

Ссылки 
 Баралгин М // РЛС. Проверено 08 мая 2014.